Tripolitânia - região histórica no norte da África no território da moderna Líbia
 Tripolitânia (província romana) - província romana na região da Tripolitânia
 Vilaiete de Tripolitânia - província otomana na região da Tripolitânia
 República Tripolitânia - efêmera república independente do Império Otomano, logo depois ocupada pela Itália
 Tripolitânia Italiana - efêmera colônia italiana na região da Tripolitânia, depois fundida na Líbia Italiana
 Tripolitânia Britânica - governo britânico na regão da Tripolitânia durante e depois da Segunda Guerra Mundial
 O nome de diversas subdivisões do Reino da Líbia e do seu sucessor, o estado moderno da Líbia
 Uma outra forma de designar a cidade de Trípoli, capital da moderna Líbia

Ver também 

Desambiguações de topônimos